Waldeser ist der Name von:

 Burg Waldeser
 Waldeser (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Waldeser-Karnevalsverein in Waldersee (Dessau-Roßlau)

Siehe auch
 Waldenser, protestantisch reformierte Kirche
 Waldersee